Бори́с Моисе́ев:
 Моисеев, Борис Александрович (род. 1942) — депутат Государственной думы II созыва, член партии «Яблоко».
 Моисеев, Борис Васильевич (род. 1935) — депутат Государственной думы I созыва.
 Моисеев, Борис Григорьевич (род. 1932) — советский художник-постановщик мультипликационных фильмов.
 Моисеев, Борис Измайлович (1877—1950) — социал-демократ, член Всероссийского учредительного собрания, юрист.
 Моисеев, Борис Михайлович (1954—2022) — российский танцовщик, хореограф, поп-певец, актёр, заслуженный артист Российской Федерации.